Thailand Open 1996 steht für:

 Thailand Open 1996 (Badminton), Badmintonturnier
 Thailand Open 1996 (Snooker), Snookerweltranglistenturnier